Alan Santos da Silva – calciatore brasiliano
 Ezequiel Santos da Silva – calciatore brasiliano
 Francisco Santos da Silva Júnior – calciatore guineense
 Gerson Santos da Silva, noto come Gerson – calciatore brasiliano
 Iriney Santos da Silva – ex calciatore brasiliano
 José Carlos Santos da Silva – ex calciatore brasiliano
 Lucas Santos da Silva – calciatore brasiliano
 Marlon Santos da Silva Barbosa – calciatore brasiliano
 Victor Wesley dos Santos da Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 Dos Santos da Silva